Los Otates kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Otates, Hidalgo, Huejutla de Reyes, 
 Los Otates, San Luis Potosí, Xilitla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar